Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Duitsland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Duitsland
Ijslandse